Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute du 9 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Morozova.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Morozova et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Perth
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1974
Perth
Tennis en Australie en 1974
Tennis en décembre 1974